Bedi Bence (Nagykanizsa, 1996. November 14.–) magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó, a Zalaegerszeg játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
2012-ben került a ZTE Akadémiára. 2015. február 21-én debütált a felnőtt csapatban a Békéscsaba elleni 0-0-val végződő másodosztályú mérkőzés alkalmával.  

A 2018-2019-es szezonban a csapat összes bajnoki mérkőzésén pályára lépve másodosztályú bajnoki címet szerzett a Zalaegerszeggel, és ezzel feljutottak az első osztályba.

A válogatottban 
Egyszeres magyar U21-es válogatott. Görögország ellen lépett pályára.

Sikerei, díjai

Klub 
  Zalaegerszeg
 NB II bajnok: 2018–19

Statisztika 
Utolsó módosítás: 2023. január 24.

Jegyzetek

Források 
 Bedi Bence adatlapja a Zalaegerszeg oldalon 
 Bedi Bence adatlapja a HLSZ oldalon 
 Bedi Bence adatlapja az MLSZ oldalon 
 Bedi Bence adatlapja a Transfermarkt oldalon 
 Bedi Bence adatlapja a Soccerway oldalon

További információk 
Nemzeti Sport 1
Nemzeti Sport 2
Zaol.hu 

1996-ban született személyek
Élő személyek